Гьокче Янардаа () е турска актриса.

Биография 
Гьокче Янардаа е родена на 18 септември 1975 година в град Истанбул, Турция.

Филмография

Външни препратки 
 Гьокче Янардаа в SinemaTürk 
 Гьокче Янардаа в Diziler.com 
 Гьокче Янардаа в Sinemalar.com 
 Гьокче Янардаа в IMDb 

Турски актьори и актриси
Родени в Истанбул